Fallgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Fallgraben (Ebrach), rechter Teilungslauf der Ebrach (zur Attel) in der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fallgraben (Enzenauer Steingraben), linker Zufluss des Enzenauer Steingrabens (zum Kaltenbach, zur Loisach) nahe Unterenzenau, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Fallgraben (Goldach), linker Zufluss der Goldach (zur Isar) gegenüber Brennermühle, Gemeinde Finsing, Landkreis Erding, Bayern
 Fallgraben (Lainbach), linker Zufluss des Lainbachs (zur Isar in Mittenwald) im Lautersee, Gemeinde Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Fallgraben (Neustiftbach), linker Zufluss des dort noch Hundsbach genannten Neustiftbachs (zur Enns bei Großraming) bei Dörfl, Gemeinde Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Fallgraben (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs (zur Wieseth) vor Forndorf, Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fallgraben, Obertal vom Grieskogel des Ploderbachs, linker Oberlauf des Seizer Bachs (zur Liesing, zur Mur) im Gebiet von Markt Kammern im Liesingtal, Bezirk Leoben, Steiermark
 Fallgraben (Stoißer Ache), linker Zufluss der Stoißer Ache in Jechling, Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Fallgraben, linkes Oberlauf-Bachtal vom Muckenkogel-Ausläufer Steinhofberg eines Zuflusses der Traisen in Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fallbach